Жажда жизни (книга) — роман Ирвинга Стоуна
 Жажда жизни (фильм, 1956) — США
 Жажда жизни (фильм, 1999) — Япония